Eerste klasse (1952/1953) była 50. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna RFC Liège.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1952 w piłce nożnej
1953 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii